Il toponimo Independența (Indipendenza in romeno) può riferirsi a diverse località della Romania:
 Independența, comune del distretto di Călărași
 Independența, comune del distretto di Costanza
 Independența, comune del distretto di Galați